

Geografia
 Regno Unito
 Brooke – villaggio e parrocchia civile della contea di Rutland, Inghilterra
 Stati Uniti d'America
 Contea di Brooke – contea della Virginia Occidentale

Onomastica
 Brooke – variante del nome proprio di persona inglese Brook

Persone
 Alan Brooke – generale britannico
 Amy Brooke – attrice pornografica statunitense
 Ashlynn Brooke – ex attrice pornografica statunitense
 Arthur Brooke – poeta e traduttore inglese
 James Brooke – avventuriero e politico britannico
 Robin Brooke – rugbista neozelandese
 Robert Brooke (c.1760-1800) – politico statunitense
 Robert Brooke-Popham (1878-1953) – generale britannico
 Rupert Brooke – poeta britannico
 Van Dyke Brooke – regista, attore e sceneggiatore statunitense
 Victor Brooke – naturalista britannico
 Zinzan Brooke – ex rugbista neozelandese

Altro
 Classe Brooke – classe navale

Pagine correlate
 Brook
 Brooks